Didace est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Didace est un prénom masculin désuet, 

Didace peut être aussi un patronyme.

Saints et bienheureux chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Didace de Ségovie († 1463), ou Diego d'Alcalà, frère franciscain espagnol ; fêté par les catholiques le 12 novembre ou le 13 novembre et localement le 24 novembre.
 Didace Pelletier (°1657 - †1699), récollet  frère franciscain canadien né à Ste-Anne de Beaupré, charpentier et bâtisseur d'églises ; fêté le 21 février par les franciscains.
 Didace († 1801) ou Diego, bienheureux, originaire de Cádiz, capucin à Séville, prêtre qui parcourut l'Espagne, surnommé « l'apôtre de l'Andalousie » ; fêté localement le 24 mars. 
 Didace († 1919), ou Diego, de son vrai nom Joseph Oddi,  bienheureux frère franciscain, analphabète, erra sur les routes de Subiaco en demandant l'aumône ; fêté le 3 juin. 
 Didace Carvalho († 1624), ou Jacques Carvalho, bienheureux, jésuite portugais, martyrisé à Sendai au Japon avec une soixantaine de compagnons ; fêté localement le 22 février.

Références